The Foreman of the Jury é um filme mudo norte-americano de 1913, do gênero comédia, produzido e dirigido por Mack Sennett.

Elenco 
Roscoe 'Fatty' Arbuckle
Fred Mace
Hank Mann
Mabel Normand
Ford Sterling

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett